Ai XVII Giochi olimpici invernali del 1994 a Lillehammer (Norvegia), vennero assegnate medaglie in quattro specialità del pattinaggio di figura.

Pattinaggio di figura maschile

Pattinaggio di figura femminile

Pattinaggio di figura a coppie

Danza sul ghiaccio

Medagliere per nazioni

Altri progetti 

 17
Sport ai XVII Giochi olimpici invernali